I promessi sposi – il romanzo storico di Alessandro Manzoni

Cinema 
I promessi sposi – film del 1908 diretto da Mario Morais
I promessi sposi – film del 1911 diretto da Ugo Falena
I promessi sposi – film del 1913 diretto da Eleuterio Rodolfi
I promessi sposi – film del 1913 diretto da Ubaldo Maria Del Colle
I promessi sposi – film del 1922 diretto da Mario Bonnard
I promessi sposi – film del 1941 diretto da Mario Camerini
I promessi sposi – film del 1964 diretto da Mario Maffei

Televisione 
I promessi sposi – miniserie televisiva del 1967 di Sandro Bolchi
I promessi sposi –spettacolo parodistico del 1985 interpretato dal Quartetto Cetra
I promessi sposi – miniserie televisiva del 1989 di Salvatore Nocita
I promessi sposi – miniserie televisiva del 1990 de Il Trio (Lopez, Marchesini e Solenghi)
Renzo e Lucia – miniserie televisiva del 2004 di Guido e Maurizio De Angelis

Musica 
I promessi sposi – opera lirica di Amilcare Ponchielli (1856; seconda versione 1872)
I promessi sposi – opera lirica di Errico Petrella (1869)
I promessi sposi in dieci minuti – musical comico degli Oblivion (2009)
I promessi sposi - Opera moderna – musical del 2010